est le troisième album studio du groupe finlandais de Folk metal, Korpiklaani. La pochette laisse, pour la première fois, apparaître un chaman sans doute en guise de clin d'œil à l'ancien nom du groupe.

Dates de sortie 

 Allemagne et Suède: 
 Finlande : 
 États-Unis : 
 Reste du monde :

Liste des morceaux 

 Happy Little Boozer – 3:35
 Väkirauta – 3:44
 Midsummer Night – 3:27
 Tuli Kokko – 5:25
 Spring Dance – 3:05
 Under the Sun – 4:12
 Korpiklaani – 4:39
 Rise – 5:20
 Kirki – 4:23
 Hide Your Richess – 4:39
 Free like an eagle (Seulement sur l'édition digipack et l'édition japonaise)

Formation 
 Jonne Järvelä : chant, guitare
 Jaakko "Hittavainen" Lemmetty : violon, jouhikko, flûtes
 Matti "Matson" Johansson : batterie
 Jarkko Aaltonen : basse
 Kalle "Cane" Savijärvi : guitare
 Juho "JuhoKusti" Kauppinen : accordéon

Album de Korpiklaani
Album publié par Napalm Records